Рыжак — русская фамилия.

Известные носители 
 Рыжак, Михаил Михайлович (1927—2003) — советский спортсмен.